Благодійний фонд «Можемо разом!» — українська благодійна організація, що була створена 2011 року. Головний фокус діяльності — освітні та соціальні програми.

Історія фонду 
Фонд було засновано у 2011 році Олесем Довгим та Катериною Горіною і до 2012 року він так і називався. Фонд опікувався переважно дітьми та підлітками. Згодом була організована новорічна вистава для дітей з малозабезпечених сімей, підтримка команд з жіночого футболу тощо.

З початку роботи у Фонді проходили заняття в 21 групі по різних напрямах. Також у 2012 році у паку «Перемога» було влаштовано фестиваль «Даруймо світло разом» під егідою фонду. 18 червня 2012 року було відкрите четверте відділення фонду. В межах цього відділення проходили творчі майстерні «Чемні бешкетники», де діти віком від 6 до 17 років мали змогу опанувати акторську майстерність.

Згодом назва змінилася на «Благодійний фонд Олеся Довгого» і з 2013 року більшість згадок про фонд під назвою «Можемо разом».

Зараз фонд займається підтримкою армії, громадян захист пам'яток. Із ініціатив, що реалузуються зараз це:

 фінансова допомога армії (за інформацією видання «Діло» на 25 млн грн.), у тому числі купівля пересувного комплексу польової хірургії;
 доставка інноваційних систем очищення та вироблення гігієнічно безпечної питної води у співпраці з компанією BASU;
 доставка медикаментів у співпраці з Українською православною церквою США, яка надала медикаменти.

Напрями діяльності та завдання 
Основними напрямами діяльності фонду є:
 освітні програми;
 соціальні програми.

Завдання Фонду:
 покращення комунікацію в сім'ях;
 спонукання громадян до самовдосконалення;
 підтримка індивідуальних та колективних ініціатив;
 індивідуальна допомога.

Проєкти та ініціативи до реалізації яких долучився фонд 
Проєкти:
 Академія жіночого футболу (2012—2017);
 Фестиваль дівочого футболу (2011);
 Діємо Разом (2020).
Ініціативи:

 Допомога Новобілицькому психоневрологічному інтернату для чоловіків (2013);
 Рука допомоги захиснику (2014);
 фінансова допомога у проєкті проекті «Ми і спорт» (2017);
 Разом до перемоги (2022)

Розслідування 
2014 року громадська мережа Опора звинуватила засновника фонду Олеся Довгого у непрямому підкупі виборців через діяльність благодійного фонду.

Примітки 

Благодійні фонди України
Засновані в Україні 2011
Благодійні організації України